Antti Raanta (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lukko Rauma, il découvre la SM-liiga en 2009. Il remporte le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät Pori. Il part en Amérique du Nord en 2013. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks de Chicago face à l'Avalanche du Colorado.

Le , Raanta est échangé aux Rangers de New York en retour de l'attaquant Ryan Haggerty.

Le , il échangé aux Coyotes de l'Arizona avec Derek Stepan contre un choix de  pour le repêchage de 2017 et le défenseur Anthony DeAngelo.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part à son premier championnat du monde en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008 || Lukko Jr.|| Finlande junior|| 13|| || || || || || 3,23|| || || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Lukko|| SM Liiga || 2|| || || || || || 2,51|| || || || || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010 || Lukko Jr.|| Finlande junior|| 15|| || || || || || 2,2|| || || || 4|| || || || || 1,51|| || ||
|-
| 2009-2010 || Lukko|| SM Liiga|| 15|| 6|| 7|| 1|| || || 2,66|| || 2|| || || || || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || Lukko|| SM Liiga|| 20|| || || || || || 2,37|| || || || 2|| || || || || 4,28|| || || 
|-
| 2011-2012 || Ässät|| SM Liiga|| 38|| || || || || || 2,23|| || || || 3|| || || || || 3,07|| || || 
|-
| 2012-2013 || Ässät|| SM Liiga|| 45|| 21|| 10|| 11|| || || 1,85|| || 5|| || 16|| 12|| 4|| || || 1,33|| || 4|| 
|-
| 2013-2014 || Blackhawks de Chicago || LNH || 25|| 13|| 5|| 4|| 1397|| 63|| 2,71|| 89,7|| 1|| 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || IceHogs de Rockford || LAH || 14|| 7|| 5|| 0|| 677|| 32|| 2,83|| 91,4|| 0|| 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Blackhawks de Chicago || LNH || 14|| 7|| 4|| 1|| 792|| 25|| 1,89|| 93,6|| 2|| 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 11|| 8|| 1|| 1|| 604|| 24|| 2,39|| 91,8|| 2|| 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rangers de New York || LNH || 25|| 11|| 6|| 2|| || 43|| 2,24|| 91,9|| 1|| 0 || 3|| 0|| 1|| 94|| 4|| 2,56|| 89,5|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 30 || 16 || 8 || 2 ||  || 61 || 2,26 || 92,2 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 47 || 21 || 17 || 6 ||  || 97 || 2,24 || 93 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 12 || 5 || 6 || 0 ||  || 33 || 2,88 || 90,6  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 33 || 15 || 14 || 3 ||  || 80 || 2,63 || 92,1  || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 40 || 4 || 6 || 71,4 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 12 || 5 || 5 || 2 || 679 || 38 || 3,36 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||  || 

| 198 || 93 || 65 || 20 ||  || 440 || 2,46 || 91,9 || 13 || 2 || 5|| 0 || 1 || 134 || 8 || 3,59 || 84,6 || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2012-2013 : 
 meilleur pourcentage d'arrêts
 meilleure moyenne de buts alloués
 remporte le trophée Lasse-Oksanen
 remporte le trophée Jari-Kurri
 remporte le trophée Urpo-Ylönen
 remporte le Kanada-malja

Ligue nationale de hockey 
 2021-2022 : remporte le trophée William-M.-Jennings avec son coéquipier Frederik Andersen

Références

Naissance en mai 1989
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HIFK
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Gagnant du trophée Urpo-Ylönen
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen
Gagnant du trophée Jari-Kurri